Itanhaém kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itanhaém (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Itanhaém (kommun), São Paulo,